Џиндићи могу бити:
 Џиндићи (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Џиндићи (Високо), насеље у општини Високо, Федерација БиХ, БиХ
 Џиндићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ